Říčka steht für:

Bäche in Tschechien:
 Říčka (Bystrý potok), rechter Zufluss zum Bystrý potok
 Říčka (Litava), rechter Zufluss zur Litava (Fluss)
 Říčka (Ondřejnice), rechter Zufluss zur Ondřejnice
 Říčka (Zdobnice), linker Zufluss zur Zdobnice (Fluss)
 Malá říčka, Flussarm der Moldau (Fluss)

Orte:
 Černá Říčka, Ortsteil von Desná

Siehe auch:
 Ritschka